Уче́бные предме́ты — учебные курсы, которые изучаются в образовательных учреждениях Российской Федерации .

Название также применяется для обозначения учебных дисциплин в профессиональных образовательных организациях и образовательных организациях высшего образования.

По итогам каждой четверти (со 2 по 9 классы), триместра (в некоторых школах), полугодия (10-11 классы) и каждого учебного года ученикам выставляются оценки. Учащимся 1-х классов не выставляют оценки. После окончания школьного курса обучения по учебным предметам сдаются выпускные экзамены и, если ученик желает продолжать обучение, вступительные экзамены в вузы (не всегда).

В 9-м и 11-м классах в обязательном порядке сдаются экзамены по русскому языку и математике в формах ОГЭ (для 9-х классов) и ЕГЭ (для 11-х классов).
Помимо основных предметов ученик может сдавать любое количество дополнительных; обычно это рекомендовано для поступления в профильный класс после 9-го класса и необходимо для поступления в вуз после 11-го класса.
Ежегодно пишутся ВПР.

Список учебных предметов, изучаемых в школе (11-летнее обучение)

Математические 
 Матема́тика: 1—6 класс (в некоторых школах до 5 класса)
 Алгебра: 7—11 класс (в некоторых школах с 5 класса)

 Геометрия: 7—11 класс (в некоторых школах с 5 класса)
 Теория вероятностей и статистика: 7—11 класс
 Информа́тика (ИКТ): 7—11 класс (в некоторых школах с 5 класса) 1—4 классы подготовительные, как факультатив

В начальной школе ученик изучает базовые понятия математики, правила сложения, вычитания, умножения, деления. Затем, перейдя в среднюю школу, с 5 класса он изучает дробные числа, функции. С 7 класса начинается разделение обучения математике на алгебру (системы координат, системы уравнений, тригонометрия) и геометрию (планиметрия, стереометрия, векторы). В 10-11 классах с подачи академика А. Колмогорова, возможно прохождение начал анализа (пределы, дифференцирование в 10 и интегрирование в 11). Изучение информатики может начинаться и позже 5 класса. Программа изучения включает системы, языки программирования и программы, компьютеры, историю вычислительной техники. Однако часто предусмотрено изучение только определённых программ (какую-либо определённую среду разработки программного обеспечения, определённый текстовый редактор), за что школьный курс информатики критикуется специалистами. Изучаются Паскаль, Си, JavaScript, Python. Ранее изучались Бейсик и Фортран.

Естественно-научные 

 Природоведение: 5 класс (не везде)
 Окружающий мир: 1—4 классы
 География: 5—11 классы (в некоторых школах с 6 класса).
 Биология: 5—11 класс
 Физика: 7—11 классы (в некоторых школах с 5 класса)
 Химия: 8—11 класс (в некоторых школах с 5 или 7 класса)
 Основы безопасности жизнедеятельности (ОБЖ): 8—11 классы (в некоторых школах с 5 или 7 класса). Предмет введен в школы в 1991 году.
 Естествознание: 5—11 класс (не везде). Согласно ФК ГОС 2004 года в 10-11 классе была возможность замены этим предметом физики, химии и биологии, в случае если ни один из этих предметов не изучается на профильном уровне.
 Экология: 5—11 классы (не везде). В обязательном минимуме содержания образования есть раздел «Экология», при этом этого предмета нет в базисном учебном плане.
 Астрономия: 11 класс (в некоторых школах 10 класс)

Обучение естественнонаучным дисциплинам начинается с 1-го класса, (Окружающий мир или Мир вокруг нас), в 5 классе этот учебный предмет имеет название «Природоведение», по ФК ГОС предусмотрена возможность изучения предмета «Природоведение» в 6 классе за счёт объединения предметов «Биология» и «География».

С 5 класса изучается биология. (в 5 классе — базовые понятия и принципы, а в 6 классе — ботаника. В 7 — зоология, в 8—11 — общая биология). По другой программе в 6—7 классах изучается ботаника, в 7 — зоология беспозвоночных, в 8 — позвоночных, в 9—11 — общая биология. В настоящее время в большинстве школ предусмотрено изучение всего курса биологии к концу 11 класса.

Изучение географии: в 5—6 классе — общий курс географии, в 7 — физическая география мира, в 8—9 — география России (в 8 классе физическая, а в 9 экономическая), в 10—11 — экономическая география мира.

В 7 классе начинается физика. Сначала изучается введение в эту науку и основы МКТ, затем — механика. В 8 классе изучаются термодинамика, электричество, электромагнетизм, основы оптики. В 9 классе — механика, электромагнетизм (сначала электричество и потом магнетизм), ядерная физика. В 10 классе — механика, МКТ и термодинамика, электричество. В 11 — электромагнетизм, геометрическая оптика и квантовая оптика, квантовая физика, а также основы СТО. В 11 классе также изучается астрономия.

Изучение химии обычно начинается с 7 или 8 класса (7—9 класс — неорганическая химия, в конце 9 класса — органика, 10 класс — органическая химия, 11 класс — общая химия и повторение неорганической химии)

Общественно-научные 
В рамках истории с 5 класса изучают всеобщую историю и историю России (в том числе историю СССР) (историю России с 6). С 2022 года введён новый предмет «Разговоры о важном», где ученики вместе со своим учителем могут обсуждать последние новости, социально-экономические и политические события в стране и мире.

 История: 5—11 классы. В 3—4 класса изучается пропедевтический курс «рассказов по истории России», рассматривающий лишь выборочные события в отечественной истории и (в смысле карт военных действий) с выбросом значительных деталей. В 5 классе изучается история Древнего мира, в 6 классе изучаются по всеобщей истории — История Средних веков, а по истории России — период с древнейших времён по XVI век. В 7—9 классах по всеобщей истории изучается Новая история, а по истории России в 7 классе изучается XVII век, в 8 классе — история XVIII века, в 9 — история XIX века. В 10 классе изучается по всеобщей истории — новейшая история, а по истории России — история XX и XXI веков. В 11 классе изучается история России и мира в форме проблемно-аналитического курса, где ученики должны работать с предложенной авторами учебника проблемой. В регионах и национальных республиках встречаются собственные исторические курсы, которые дополняют общий курс истории России и уделяют внимание собственным культурным и историческим особенностям.
 Обществозна́ние: 5—11 классы (иногда изучается с 6 класса). С 5—9 класс изучается основы обществознания. Официальное название предмета — «Обществознание (включая экономику и право)», в 10-11 классе на базовом уровне предметы могут изучаться как отдельно, так и в составе предмета «Обществознание». На профильном уровне предметы изучаются отдельно друг от друга.
 Экономика: 10—11 класс (в некоторых школах с 5 класса или с 7 класса)
 Право: 10—11 класс (в некоторых школах с 8 класса)
 Разговоры о важном: 1—11 класс
 Краеведение: 1—9 класс. В некоторых регионах имеют названия республик и регионов. Иногда вместо краеведения изучается государственный язык республики

 Основы религиозных культур и светской этики: 4 класс. В качестве эксперимента — с 2010 года в отдельных субъектах РФ. Во всех школах в обязательном порядке — с 2012 года. Включает:
 «Основы православной культуры»
 «Основы исламской культуры»
 «Основы буддийской культуры»
 «Основы иудейской культуры»
 «Основы мировых религиозных культур»
 «Основы светской этики».
 «Основы духовно-нравственных культур народов России» (не везде, 5-9 класс)

Гуманитарные 
 Чистописание: 1 класс (не везде) (обычно как факультатив)
 Обучение грамоте: 1 класс
 Родной язык: 1—11 классы. В республиках со своим языком или национальных районах либо школах с этнокультурным компонентом. В указанных школах в 1 — 2 классах допускалось «занимать» на этот предмет часы, предусмотренные на освоение «Технологии» и «Изобразительного искусства» с последующим «возвращением» этих часов.
 Родная литература: 1—11 классы. В республиках со своим языком или национальных районах либо школах с этнокультурным компонентом.
 Русский язык: 1—11 классы
 Литературное чтение: 1—4 классы
 Литература: 5—11 классы
 Иностранный язык: 2—11 классы (в некоторых школах с 1 класса) (английский, французский, немецкий, испанский, китайский, также могут изучаться и другие как: финский (только в Республике Карелии) итальянский, литовский, украинский, польский, древнегреческий, иврит, эстонский, латынь, но экзамен в форме ЕГЭ можно сдать лишь по первым 5-ю языкам)
 Второй иностранный язык: 5—9 класс (в некоторых школах 7-9 или только в 9 классе)
 Государственный язык: 1—9(11) класс

В 1 классе ученики изучают чтение (литературу) и письмо (родной язык или русский язык), русский язык (орфографию, пунктуацию, синтаксис, грамматику, риторику). С 1 по 8 класс на уроках литературы проходят различных зарубежных авторов и русскую литературу (в том числе современную), с 9 по 11 — русскую классическую литературу. Школьники пишут сочинения. Изучаются творчество писателей и поэтов — в основном Пушкина, Тургенева, Достоевского, Есенина, Твардовского, современных писателей.
Во многих школах предусмотрено изучение более одного иностранного языка. При этом в большинстве школ обязательно (как первый или как второй) изучается английский.

Ранее была предусмотрена возможность распределения часов, предусмотренных на освоение учебного предмета «Иностранный язык» во 2, 3, 4 классах на русский язык и литературу. Сейчас такой возможности нет.

Трудовое обучение 

 Труд («Художественный труд»): 1—11 класс (иногда 1—8 класс, чаще всего 1—4 класс).
 Технология: 5—11 класс. Иногда начинается с 1 класса. В некоторых школах до 7—8 класса. По БУП РФ предусмотрен только в 5 и 6 классах.
 Черчение: (не везде) как правило, в некоторых из старших (9—11) классов (не везде). (В некоторых школах (7)8—9 классы) В БУП РФ 2004 и 2011 года отсутствует, при этом курс черчения фактически входит в курс Технологии.
Индивидуальный проект: 10—11 класс. Ученики знакомятся с проектной деятельностью, структурой проектов и готовят собственный на различную тематику. В конце учебного года происходит защита проектов

 Общественно полезный труд: введение данного предмета планируется

Физическая культура 
 Физическая культура (физкультура): 1—11 класс. Как правило, проходит в различных местах (спортивный зал, стадион, лес), где ученики занимаются спортом.
 Различные виды спорта, возможно, по выбору или как факультатив, например:
 Шахматы: 1—4 класс. (в некоторых школах с 2 класса)
 Волейбол: 4—6 класс.
 Настольный теннис
 Футбол, баскетбол и др.

Искусство 

 Музыка: 1—11 классы (в некоторых школах с 5 класса или до 8)
 Изобразительное искусство (ИЗО) (1—11 классы, в некоторых школах до 9 или до 8)
 Мировая художественная культура (МХК): 10—11 классы (в некоторых школах с 8)
 Искусство: 7 (10—11) классы (не везде), некоторые классы, по БУП 2004 года в 8-9 классах, по БУП 2011 года — в 8 классе.

Список учебных предметов, изучаемых в школе в прежние годы

Математические 
Арифметика: 1—4 класс

Естественно-научные 
Природоведение: 1—4 класс (сейчас 5 класс, не везде).

Черчение (5—9 классы). Изучается на усмотрение руководства

Обществоведение или Человек и общество (ЧиО): 5(9)—11 класс

Филологические 
Родная литература: 1—4 класс

Прочие (факультативы) (не везде) 
 Экономика 10—11 классы (не везде); предусмотрена БУП РФ для изучению в качестве раздела обществознания или отдельного предмета в 10—11 классах.
 Общественно полезный труд (ОПТ): 10—11 классы (не везде)
 Начальная военная подготовка (НВП): (10)—11 класс (не везде).
 Основы безопасности жизнедеятельности (ОБЖ): 5 (7)—11 классы
 Риторика: 1—4, (11) класс (не везде)
 Право: 10—11 классы (не везде), содержание предмета частично входит в предмет «Обществознание»
 Теория вероятностей и Статистика: 7-11 классы (не везде), содержание предмета частично входит в предмет «Математика»
 Философия: 10—11 классы (не везде), содержание предмета частично входит в предметы «История», «Обществознание», «Литература», «Мировая художественная культура»
 Краеведение: (1)7—9 классы (не везде)
 Экология: 7—11 класс (не везде), содержание предмета частично входит в предметы «Биология» и «География"
 Психотренинг: 1—4 классы
 Личное развитие: 1—11 классы
 Образование для общества: 5—11 классы
 Элективные курсы: 5—11 классы
 Проектирование (основы проекта и психологии): 5—11 классы (не везде)
 Истоки: 1—11 классы
 Основы финансовой грамотности: 1—11 классы
 Индивидуальный проект: 10—11 классы — ученики знакомятся с проектной деятельностью, структурой проектов и готовят собственный на различную тематику. В конце учебного года происходит защита проектов.

 также: Факультатив#Факультативные предметы в образовательных учреждениях России

На психотренинге ученики решают интеллектуальные задачи и задания.

Учебным планом могут быть предусмотрены элективные курсы, которые выбираются учащимися из определённого набора.

См. также 
 Учебный план
 Профильное обучение
 Предметная олимпиада
 Наука в России
 Международная стандартная классификация образования
 Национальное образовательное учреждение
 Национально-региональный компонент государственного стандарта общего образования

Примечания

Ссылки